Assemblée législative nationale de transition peut désigner :
 Assemblée législative nationale de transition (2016), de 400 membres ;
 Assemblée législative nationale de transition (2021), de 550 membres.

Notes et références